Le terme loi Joxe fait référence à cinq lois dont Pierre Joxe, ministre de l'Intérieur puis ministre de la Défense du président François Mitterrand, fut le promoteur actif :
 Loi Joxe du  sur le statut des objecteurs de conscience ;
 Loi Joxe du  sur l’abrogation partielle de la « loi Pasqua » du  relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ;
 Loi Joxe du  sur le statut de la collectivité territoriale de Corse ;
 Loi Joxe du  portant le service militaire à 10 mois ;
 Loi Joxe du  relative à l'administration territoriale de la République.